

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Zatyle – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubycza Królewska
 Zatyle – część wsi Owieczki w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa
 Zatyle – część wsi Lanckorona w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Lanckorona
 Zatyle – część wsi Domaradz w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Domaradz